Григорий Краснов:
 Краснов, Григорий Адрианович (1883—1933) — экономист, государственный контролёр в правительстве А. В. Колчака.
 Краснов, Григорий Корнеевич (1902—1971) — советский хозяйственный и политический деятель. Краснов, Григорий Степанович (1941—2020) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2012).